Ёкои () — японская фамилия. Известные носители:

 Ёкои, Гумпэй (1941-1997) — был одним из важнейших лиц компании Nintendo, а также в истории видеоигр в целом. 
 Ёкои, Сёити (1915-1997) — японский капрал, участник Второй мировой войны, не признавший капитуляции Японии в сентябре 1945 года и продолжавший «свою войну» до 1972 года на острове Гуам